Padajaya (Jampang Kulon), een plaats in Indonesië
Padajaya (Cikalongkulon), een plaats in Indonesië
Padajaya (Wado), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing